

Pessoas
Edmundo Campion
Jane Campion
Thomas Campion

Localidades
Campion (Colorado)

Desambiguação